Un linceul n’a pas de poches, roman américain de Horace McCoy, publié en 1937 ;
 Un linceul n'a pas de poches, film français réalisé par Jean-Pierre Mocky, sorti en 1974, adaptation du roman.